W Polsce
 Łęczyce – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce 
 Łęczyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Opalenica
 Łęczyce – gmina 
 Łęczyce – gromada